Union City (Califórnia)
Union City (Connecticut)
Union City (Geórgia)
Union City (Indiana)
Union City (Michigan)
Union City (Montana)
Union City (Nova Jérsei)
Union City (Ohio)
Union City (Oklahoma)
Union City (Pensilvânia)
Union City (Tennessee)

Desambiguações de topônimos